Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2009 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams in Venus Williams sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Cara Black /  Liezel Huber (finale)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (tretji krog)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (polfinale)
  '''Serena Williams /  Venus Williams (prvakinji)
  Daniela Hantuchová /  Ai Sugijama (tretji krog)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (četrtfinale)
  Su-Wei Hsieh /  Peng Shuai (drugi krog)
  Bethanie Mattek-Sands /  Nadja Petrova ''(četrtfinale)

<li>  Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder (tretji krog)
<li>  Marija Kirilenko /  Jelena Vesnina (četrtfinale)
<li>  Zi Yan /  Zheng Jie (četrtfinale)
<li>  Vania King /  Monica Niculescu (tretji krog)
<li>  Alisa Klejbanova /  Jekaterina Makarova (polfinale)
<li>  Sania Mirza /  Francesca Schiavone (drugi krog)
<li>  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (prvi krog)
<li>  Viktorija Azarenka /  Vera Zvonarjova (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2009